Lindwerder steht für:

 Lindwerder (Havel), eine Insel in der Berliner Havel
 Lindwerder (Tegeler See), eine Insel im Tegeler See in Berlin
 Lindwerder (Jessen), Ortsteil von Jessen (Elster)